Lénaïc est un prénom ;
 Lénaïc est un auteur-compositeur-interprète français.
 Lénaïc est un graphiste-designer deadline artist
français.